Die American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2015 fand vom 25. bis zum 27. Juni 2015 in Dresden statt. Wie bereits vor zwei Jahren wurden nur die beiden Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Endspiel im Finalturnier ausgetragen. Neben Ausrichter Deutschland haben sich Titelverteidiger Österreich, Frankreich und Dänemark für die Endrunde qualifiziert. Dies waren exakt die vier Nationalverbände, die auch zwei Jahre zuvor an der Endrunde 2013 teilnahmen.

Qualifikation 
In der Qualifikation traten zehn Teams an, die um zwei verbleibende Startplätze kämpften. Vier Teams spielten zunächst in zwei Play-off-Partien zwei Teilnehmer an den Qualifikationsturnieres aus. Die übrigens sechs Teams waren bereits für die Qualifikationsturniere gesetzt. Bereits für die Endrunde qualifiziert waren Österreich als Titelverteidiger sowie Deutschland als Ausrichter der Endrunde.

Vorqualifikation

Qualifikationsturnier in Pessac 
In Pessac trafen sich neben Gastgeber Frankreich die Teams aus Italien, Serbien und den Niederlanden. Alle Spiele dieses Turniers wurden im Stade Bougnard, dem Heimstadion der Pessac Kangourous, ausgetragen. Mit dem Turniersieg qualifizierte sich Frankreich für die Endrunde in Dresden.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikationsturnier in Vejle 
In Vejle trafen die Teams aus Dänemark, Großbritannien, Finnland und Schweden aufeinander. Die Spiele fanden im Vejle Atletikstadion, dem Stadion der Triangle Razorbacks, statt. Turniersieger wurden die Gastgeber aus Dänemark, die sich damit für die Endrunde in Dresden qualifizierten.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Finalturnier

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 EJC 2015 auf ifafeurope.org
 Offizielle Homepage des Finalturniers

Europameisterschaft der Junioren
Sportveranstaltung in Dresden
American-Football-Wettbewerb in Sachsen
2015